В группу 1 европейской квалификации чемпионата мира по футболу среди женщин 2015 вошли сборные шести стран: Германия, Ирландия, Россия, Словакия, Словения и Хорватия.

Матчи в группе прошли в два круга с 21 сентября 2013 по 17 сентября 2014 года. Победитель группы квалифицируется в финальную часть чемпионата мира напрямую. Команда, занявшая второе место, имеет шанс на выход в раунд плей-офф.

Итоговая таблица

Результаты

Бомбардиры 
11 мячей
 Аня Миттаг

9 мячей
 Селия Шашич

8 мячей
 Дженнифер Марожан

7 мячей
 Екатерина Пантюхина

5 мячей
 Фатмире Алуши
 Надин Кесслер

4 мяча
 Симоне Лаудер
 Мелани Лойпольц

3 мяча

 Изабела Лойна
 Лена Гёсслинг
 Александра Попп
 Дениз О'Салливан
 Фиона О'Салливан
 Ксения Цыбутович

Примечания

Ссылки 
 Сайт УЕФА

Чемпионат мира по футболу среди женщин 2015
2013 год в женском футболе
2014 год в женском футболе